Anken ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Anken (* 1967), deutsche Krimi-Schriftstellerin
 Isaac Anken (1885–1945), Schweizer Politiker
 Olivier Anken (* 1957), Schweizer Eishockeyspieler
 Vital Anken (* 1992), Schweizer Skispringer

Anken oder Anke ist
 alemannisch für Butter